Сивеж — название рек:

Россия 
 Сивеж (приток Кисти)
 Сивеж (приток Куножа)
 Сивеж (приток Саланги)
 Сивеж (приток Правой Сученьги)
 Сивеж (приток Большой Бобровки)
 Сивеж (приток Стрельны)
 Сивеж (приток Кортюги) — река.
 Сивеж (приток Малаховки) — река.